North Warwickshire è un collegio elettorale inglese situato nel Warwickshire, nelle Midlands Occidentali, rappresentato alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema first-past-the-post, ossia maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Craig Tracey del Partito Conservatore, che rappresenta il collegio dal 2015.

Estensione
Il collegio, dal 2010, è interamente contenuto nel North Warwickshire ad eccezione di due ward.

1832-1885: la centina di Hemlingford, la Contea della Città di Coventry, e le divisioni di Rugby e Kirby della centina di Knightlow.
1983–2010: il borough di North Warwickshire, e i ward del borough di Nuneaton and Bedworth di Exhall, Heath, Mount Pleasant e Poplar.
dal 2010: i ward del borough di North Warwickshire di Atherstone Central, Atherstone North, Atherstone South and Mancetter, Baddesley and Grendon, Coleshill North, Coleshill South, Curdworth, Dordon, Fillongley, Hurley and Wood End, Kingsbury, Newton Regis and Warton, Polesworth East, Polesworth West e Water Orton, e i ward del borough di Nuneaton and Bedworth di Bede, Exhall, Heath, Poplar e Slough.

Membri del parlamento

Elezioni

Elezioni negli anni 2010

Elezioni negli anni 2000

Risultati dei referendum

Referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea del 2016

Note

North Warwickshire